Out Cold est un film américain réalisé par , sorti en 1989 au cinéma.
 Out Cold est le titre original du film Snow, Sex and Sun, film américain sorti en 2001 au cinéma.